Lisos bezeichnet:

 die Ruinen der Stadt Lisos (Kreta)
 den französischen Fluss Lisos (Garonne)

Siehe auch
 Lissos